Flux (lateinisch Fluss) steht für:

 Flux (Album), Album von Fred Van Hove (1998)
 Fluss (Physik), den physikalischen Fluss
 Wasserwert, in der Filtrations- und Membrantechnik
 Flussmittel (Löten), die englische Bezeichnung für in der Löttechnik, wie beim Schmelzen von Metallen (foundry fluxes) eingesetzte chemische Produkte
 Flux FM, ein deutscher Radiosender (ehemals MotorFM)
 FLUX – goldener Verkehrsknoten, ein in der Schweiz verliehener Preis
 Solarer Flux, ein Messwert der Radiostrahlung der Sonne
 Fülldraht, von en.: Flux-filled wire
 Æon Flux, US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Æon Flux (Zeichentrickserie), gleichnamige US-amerikanische Zeichentrickserie

Siehe auch:
 Fluxus